Итали́йская языкова́я ве́твь — группа языков индоевропейской языковой семьи.

Согласно кельто-италийской гипотезе, к италийским языкам наиболее близки кельтские. Эту гипотезу предложил Антуан Мейе. В ней он высказал предположение о существовании единой итало-кельтской языковой общности, но данная гипотеза окончательного признания в настоящий момент не получила.

Классификация 
Италийские языки делятся на две ветви:

 оскско-умбрская (сабельская, или P-италийская), включающая:
 оскский
 умбрская группа, включающая:
 умбрский
 вольский
 марсийский
 южнопиценский, см. пицены
 сабинский, см. сабины

 латино-фалискская (Q-италийская), включающая:
 фалискский
 романские языки
 латинский, предок всех остальных романских языков
 эквский, вестинский языки (вероятно, отдельные ветви)

Гипотетически, к числу италийских языков мог относиться и сикульский язык (последний относят к латино-фалискской группе), однако он засвидетельствован лишь краткими и фрагментарными надписями. Дискуссионной является гипотеза о принадлежности к италийским языкам лузитанского языка, противоположная точка зрения — отнесение лузитанского к кельтским языкам, доминирующая — выделение лузитанского языка в собственную группу, примерно в равной степени близкую как италийской, так и кельтской группе.

Часть лингвистов относит к италийским языкам также и древний венетский язык; другие относят его к отдельной группе в связи с наличием черт, отсутствовавших во всех прочих италийских языках (в частности, личные местоимения обнаруживают сходство с германскими).

P-италийские и Q-италийские языки 
Аналогично кельтским языкам, италийские языки также делятся на P- и Q-группы в зависимости от судьбы праиндоевропейского *kw. В языках оскско-умбрской ветви *kw дало p, в языках латино-фалискской ветви сохранилось (латинское qu ) или упростилось в w (лат. uapor «пар» < праинд.*kʷapor-) .

Латино-фалискская группа 

Латино-фалискскую группу образуют романские языки латинский, фалискский и, предположительно, сикульский. Древнейшие фалискские тексты датируются VII—VI веками до н. э. В основном они содержат ономастику, подвергшуюся сильному этрусскому воздействию. В отличие от латинского, в фалискском сохранились неизменными гласные серединных слогов, ряд древних окончаний, но монофтонгизация дифтонгов ai, au произошла раньше; индоевропейские инлаутные *-dh-, *-bh- перешли в -f- (в латинском в -d-(-b-) и -b-). На долю латинского языка выпала особая историческая миссия, и он наиболее хорошо изучен по сравнению с другими италийскими языками.

Оскско-умбрская группа 
Оскско-умбрская ветвь включает оскский и умбрский языки. Оскский представлял собой совокупность родственных диалектов или языков, на которых говорили сабельские племена (пелигны, вестины, марруцины, самниты и др.). Ведущую роль играл язык кампанских осков, на котором писались официальные документы. Оскские памятники датируются V веком до н. э. — I веком н. э. Памятники умбрского языка относятся к III—I векам до н. э. К этому языку близко стоит язык вольсков (Игувинские таблицы, III—I века до н. э.). Из-за скудости данных не идентифицируется достаточно надёжно сикульский язык (несколько надписей, небольшое число глосс и собственных имён), а также языки моргетов, энотров, опиков, авзонов и др. Некоторые исследователи сикуло-авзонийский выделяют в особую ветвь, другие связывают авзонийский (опико-сикульский) с латинским или умбрским. Не определено место южнопиценского языка. Экспансия латинского Рима повлекла за собой романизацию (и латинизацию) всех италийских племён. Дольше всех оставался живым оскский язык (до I века н. э.).

Оско-умбрские языки (а также венетский), по сравнению с латино-фалискской ветвью, обнаруживают значительно большее сходство с германскими языками в плане лексики и фонологических инноваций.

Северо-западный блок 
Ряд немецких и нидерландских лингвистов рассматривают как италийские (или их ближайших родственников) группу племён, обитавших на территории Нидерландов до прихода туда германцев и кельтов и (частично) ассимилированных ими. Эта группа получила название «северо-западный блок». В российской лингвистике активным сторонником данной гипотезы является Ю. Кузьменко.

История 
Италики пришли с севера на Апеннинский полуостров во 2-м тысячелетии до н. э.. Отмечаются две волны — более ранняя (латино-фалискские языки, включая ушедший далеко на юг сикульский язык) и более поздняя (оско-умбрские языки). Ранее было принято отождествлять первую волну с культурой террамар, вторую с культурой Протовилланова; современные археологи указывают на более сложные процессы.

Латинским языком пользовалось первоначально племя латинов, населявшее область Лаций (лат. Latium) в средней части Италии с центром (с VIII века до н. э.) в Риме. Этот язык постепенно распространялся за пределы Рима вместе с ростом могущества этого государства, вытесняя, начиная с IV—III веков до н. э., языки других италийских племён, а также языки иллирийский, мессапский и венетский и др. Латинизация Апеннинского полуострова (за исключением юга Италии и Сицилии, где сохранялось господство греческого языка) в основном закончилась к I веку до нашей эры. Дальнейшие завоевания рабовладельческого Рима привели к распространению латинского языка на севере Африки, в Испании, Галлии, прирейнской Германии, Реции, Паннонии и Дакии, к романизации многих населявших эти территории народов.

В истории латинского языка античного времени выделяют несколько периодов:
 От архаического периода сохранилось несколько надписей VI—IV века до н. э., фрагменты древнейших законов, отрывки из сакрального гимна салиев, гимн арвальских братьев.

 В доклассический период (III—II века до н. э.) происходит становление на основе диалекта Рима литературного латинского языка (комедии Плавта и Теренция, сельскохозяйственный трактат Катона Старшего, фрагменты произведений ряда др. авторов).

 Особо выделяется период классической («золотой») латыни (I век до н. э.; развитие лексики, становление терминологии, устранение старых морфологических дублетов; расцвет литературы: Цицерон, Цезарь, Саллюстий, Вергилий, Гораций, Овидий).

 В период послеклассической («серебряной») латыни окончательно складываются фонетическая, морфологическая и орфографическая нормы.

Период поздней латыни (II—VI века) характеризуется разрывом между письменным и народно-разговорным языком: ускорилась региональная дифференциация народной латыни, началось формирование на её базе романских языков, окончательно обособившихся к IX веку; письменная латынь продолжала долгое время использоваться в административной сфере, религии, дипломатии, торговле, школе, медицине, науке, литературе, остаётся языком Римско-католической церкви и официальным языком Ватикана. Она стала (вместе с греческим языком) ценнейшим достоянием человечества.

Общие и специфические свойства италийских языков:
 в фонетике: наибольшая архаичность оскского (по сравнению с латинским и умбрским), проявившаяся в сохранении во всех позициях старых дифтонгов ai, oi, ei, ou, в отсутствии ротацизма, отсутствии сибилянтов, в развитии kt > ht; разная трактовка индоевропейских kw и gw (латинские qu и v, оскско-умбрские p и b); в последних сохранение s перед носовыми сонантами и отражение индоевропейских *dh и *bh как f; силовое начальное ударение (в латинском оно в историческую эпоху перестроилось), повлёкшее за собой синкопу и сокращение гласных неударных слогов;
 в морфологии: 5 склонений и 4 спряжения; редупликация и удлинение корневого гласного; сохранение локатива в оскско-умбрском; различия в образовании будущего времени, перфекта и инфинитива; употребление послелогов в оскско-умбрском;
 в синтаксисе: много схождений; в оскско-умбрском чаще употребляются безличные конструкции, паратаксис, партитивный генитив, генитив времени и генитив отношения;
 в лексике: значительное число лексем из индоевропейского фонда; наличие слов, характерных только для западного ареала индоевропейской языковой общности; наличие в оскско-умбрских лексем, не имеющих соответствия в латыни; заимствования из этрусского и др., неизвестных доиндоевропейских языков Италии, большое число заимствований из греческого.

Примечания

Литература 
 Лингвистический энциклопедический словарь (1990). Статьи: «Италийские языки», «Латинский язык», «Латинское письмо».